

Wydarzenia 

 początek panowania Aszur-resza-iszi II w Asyrii